Жильбе́р Ами́ (; род. 29 августа 1936 года, Париж, Франция) — французский композитор, дирижёр и педагог.

Биография 
Учился в Парижской консерватории у , Анриетты Пуиг-Роже и Дариюса Мийо. Также изучал композицию у Оливье Миссиана и Карлхайнца Штокхаузена и дирижирование у Пьера Булеза. Последователь Альбана Берга. В 1967—1974 годах возглавлял концерты новой музыки (), сменив на этом посту основателя этой организации Булеза. В 1976—1989 годах — музыкальный руководитель Филармонического оркестра Радио Франции. В 1984—2000 годах — директор Лионской консерватории. Писал музыку к спектаклям и фильмам. Автор оперы «В круге первом» () по одноимённому роману Александра Солженицына.

Сочинения 

 Œil de fumée, pour voix et piano, poèmes de Louis Parrot (1955-56)
 Variations pour flûte, clarinette, violoncelle et piano (1956)
 Œil de fumée pour soprano et orchestre, poèmes de Louis Parrot (1957)
 Cantate brève pour soprano, flûte, vibraphone et xylomarimba, sur quatre poèmes de Federico Garcia Lorca (1957)
 Mouvements pour dix-sept instruments (1958)
 Sonate pour piano (1957-59)
 Épigrammes pour piano (1961)
 Inventions I et II pour quatre instrumentistes (1960-61)
 Diaphonies pour double ensemble de douze instruments (l’un pouvant être remplacé par un bande magnétique) (1962)
 Cahiers d'épigrammes pour piano (1964)
 Alpha-Beth pour sextuor à vent (1964)
 Expérimentations sonores pour le film (inachevé) L’Enfer de Henri-Georges Clouzot (1964)
 Cycle pour sextuor de percussions (1966)
 Strophe pour soprano et orchestre d’après un poème de René Char (1965—1967)
 Chant pour grand orchestre (1967-69)
 Trajectoires pour violon et orchestre (1968)
 Relais pour quintette de cuivres (1967—1969)
 Cette Étoile enseigne à s’incliner pour chœur d’hommes, deux piano, ensemble instrumental et bande magnétique, sur la «Divine Comédie» de Dante (1970)
 Récitatif Air et Variation, pour 12 voix solistes (1970)
 Jeux et formes pour hautbois et ensemble instrumental (1971)
 Jeux pour Hautbois (1971, réécrite pour saxophone soprano en 2011, créé par Claude Delangle2)
 …D’un Désastre obscur pour mezzo-soprano et clarinette en la (écrit en 1971 en hommage à Jean-Pierre Guézec3)
 D’un Espace déployé pour soprano lyrique, deux pianos (obligés) et deux groupes d’orchestre (1972)
 Refrains pour orchestre (1972)
 Jeux pour un à quatre hautbois (1973)
 Sonata Pian’e Forte pour soprano, mezzo-soprano et douze instruments divisés en trois groupes (1974)
 Seven Sites pour cor solo et ensemble (1975)
 Echos XIII pour quatre solistes et ensemble (1976)
 Après…d’un désastre obscur pour mezzo-soprano et petit ensemble (1976)
 Trois Études pour flûte (1977)
 Sept Bagatelles pour orgue (1977)
 Adagio et stretto pour orchestre (1978—1980)
 Shin’Anim Sha’Ananim (1979), pour solistes et petit orchestre
 Une Saison en enfer pour soprano, piano, percussion et bande magnétique (1980)
 Quasi Scherzando pour violoncelle (1981)
 Quasi une toccata pour guitare (1981)
 Missa cum jubilo pour quatuor vocal, chœur d’enfants ad libitum, chœur mixte et orchestre (1983)
 Écrits sur toiles pour récitant et petit ensemble, sur des lettres de Rainer Maria Rilke (1983)
 Trois Interludes pour violon et deux percussions (1984)
 D’Après «Écrits sur toiles» pour orchestre de chambre (1984)
 En Trio pour clarinette, violon et piano (écrit en 1985 pour le soixantième anniversaire de Pierre Boulez, créé par l’ensemble intercontemporain le 31 mars 1985 dans une première version et en 86 par les mêmes musiciens dans une version achevée4)
 Orchestrahl pour grand orchestre (1986-89)
 La Variation ajoutée pour dix-sept instruments et bande magnétique (1984—1986)
 5/16 pour flûte et accompagnement ad libitum d’une percussion en bois (1986)
 Posaunen étude pour quatre trombones (1987)
 Obliques I pour piano (1987)
 Obliques III pour piano (1989)
 Choros pour contre-ténor, ténor, baryton-basse, grand chœur mixte et orchestre (1989)
 Mémoire pour violoncelle et piano (1989)
 Obliques II pour piano (1991)
 Symphonies pour cinq cuivres (1992)
 Quatuor à cordes no 1(1992)
 Le Temps du souffle (I) pour 2 clarinettes (ou 2 cors de basset) (créé à Paris en 19935, révisé en 1996)
 Le Temps du souffle (II) pour violon, saxophone (alto et ténor) et trombone (1993)
 Trois Inventions pour orgue, (1993—2001)
 Trio alto, pour clarinette (et basse), percussion, alto (1994)
 Le Temps du souffle II pour saxophone, trombone et violon (commande de l’Ensemble intercontemporain qui le crée en 19946)
 En-Harmonies pour harpe solo, (1995, dédicacée à Marie-Claire Jamet et Fabrice Pierre5)
 Brèves : Quatuor à cordes no 2 (1995)
 Trois Scènes pour orchestre (1996)
 La Stravinskienne, pour marimba solo (1996)
 Hai Ku, pour piano (1997—2005)
 Le Premier cercle, opéra en 4 actes d’après A. Soljenitsyne (1996-99)
 Concerto pour violoncelle et orchestre (1999—2000)
 Mouvement pour cor et piano (2000)
 Le temps du souffle III pour cor principal et ensemble (2001)
 Étude-Variation pour piano (2001)
 Petit thème varié, pour 1 ou 2 violons (2002)
 6 duos pour violons (2002)
 Adagio, pour violon et piano (2002)
 D’ombre et lumière, 4 pièces pour alto solo (2003)
 4 Mélodies sur des poèmes de René Leynaud (2003—2004)
 D’ombre et lumière, version pour 2 altos (2004)
 Litanies pour Ronchamp, pour 8 voix, 2 chantres, quatuor à cordes et percussion (2005)
 Concerto pour piano et orchestre (2005/2006)
 L’espace du souffle pour orchestre (2007)
 Après Ein…Es Praeludium pour orchestre à cordes et 2 cors (2006)
 Cors et Cris pour ensemble et dispositif électro-acoustique (2011)

Награды 
 1972: Grand Prix musical de la SACEM
 1979: Grand Prix national de la musique
 1981: Международный конкурс виолончелистов Мстислава Ростроповича
 1983: Grand Prix de la Sacem
 1986: Grand Prix Musical de la Ville de Paris
 1987: Prix du Disque de l’Académie Charles-Cros
 1988: Prix de la Critique Musicale pour la Missa cum jubilo
 2004: Prix Cino del Duca pour l’ensemble de son œuvre.
 2013: Командор ордена искусств и литературы

Литература 
 Музыкальный энциклопедический словарь / Гл. ред. Г. В. Келдыш. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — с. 30 — ISBN 5-85270-033-9

Примечания

Ссылки 
 
 Жильбер Ами на Allmusic
 Жильбер Ами на сайте КиноПоиск

Выпускники Парижской консерватории
Выпускники Национальной высшей школы изящных искусств
Ученики Оливье Мессиана
Ученики Карлхайнца Штокхаузена
Оперные композиторы Франции XX века